Met waterzuiveringsinstallatie kan bedoeld worden:
 Waterzuivering
 Rioolwaterzuiveringsinstallatie